est la formule brute de 4 isomères.

 Alcool
 dioxiranol, numéro CAS 
 Acide carboxylique
 acide carbonique, numéro CAS 
 Peracide
 acide méthanperoxoïque ou acide performique, numéro CAS 
 Ozonure
 trioxétane, numéro CAS